L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 9 au , sur dur en extérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Irina-Camelia Begu, remplacée par  Kaia Kanepi
  Ons Jabeur, remplacée par  Shelby Rogers
  Madison Keys, remplacée par  Alison Riske-Amritraj
  Jessica Pegula, remplacée par  Amanda Anisimova
  Iga Świątek, remplacée par  Anastasia Potapova

Lauréates 
La Suissesse Belinda Bencic remporte son  WTA en dominant en finale la Russe Daria Kasatkina.

La paire Luisa Stefani /  Taylor Townsend remporte le double. L'Américaine Taylor Townsend remporte successivement les 2 tournois d'Adélaïde de la saison avec 2 partenaires différentes.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (ATP 2023)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Adélaïde
Tennis en Australie en 2023
Tennis en janvier 2023